Licht, het zichtbare spectrum
 Licht (film), een internationaal geproduceerde film uit 1998
 Licht (operacyclus), een reeks van zeven opera's van Karlheinz Stockhausen
 Licht (korenmolen), een hefboomconstructie in een korenmolen

Personen:
 Dennis Licht (1984), een Nederlands atleet